Sè steht für:
 Sè (Atlantique), Arrondissement in der Kommune Toffo, Département Atlantique, Benin
 Sè (Mono), Arrondissement in der Kommune Houéyogbé, Département Mono, Benin

Siehe auch:
 Sé
 SE
 See (Begriffsklärung)
 Seh
 Seeh